Huttenheim (Duitsland), een plaats in de Duitse gemeente Philippsburg, deelstaat Baden-Württemberg
Huttenheim (Frankrijk), Hüttenheim in het Duits, een gemeente in het Franse departement Bas-Rhin

Hüttenheim (Beieren), een plaats in de gemeente Willanzheim in de Duitse deelstaat Beieren
Hüttenheim (Noordrijn-Westfalen), een stadsdeel van de Duitse stad in de deelstaat Noordrijn-Westfalen